Ари́я ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Лансароте. Занимает площадь 106,58 км². Население — 5249 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página Página Oficial del Ayuntamiento
 Página Particular sobre Haría
 Publicación Electrónica de ámbito local del Municipio de Haría

Муниципалитеты Лас-Пальмаса